Телятевский — русская фамилия; имеет женскую форму Телятевская.
 Телятевские — ветвь князей Микулинских, владельцы Телятевского удела.

Известные носители 
 
 Телятевский, Василий Иванович — русский военный и государственный деятель, князь, опричник, воевода.
 Телятевский, Дмитрий Иванович (ум. после 1559) — опричный воевода на службе великого князя и царя московского Ивана Васильевича Грозного.
 Телятевский, Иван Михайлович Меньшой Ватута (?—1512) — князь, воевода и боярин на службе у московских князей Ивана III и Василия III.
 Телятевский, Михаил Фёдорович (?—1509 или 1510) — князь, воевода и боярин сначала тверского Михаила Борисовича, а затем московских князей Ивана III и Васлия III.
 Телятевский, Пётр Иванович (ум. 1565) — окольничий и воевода, затем боярин.
 Телятевский, Фёдор Андреевич (ум. 1645) — русский военный и государственный деятель, стольник, и полковой воевода.

См. также 
 Телятевское княжество — небольшое удельное княжество в составе Тверского княжества.